Echinomuricea annectens är en korallart. Echinomuricea annectens ingår i släktet Echinomuricea och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
annectens